Galiano est un nom propre espagnol et italien (prénom, patronyme et toponyme) qui peut faire référence à :

Personnalités 

 Dionisio Alcalá Galiano (1760-1805), officier de marine espagnol, explorateur et un cartographe ;
 Antonio Alcalá Galiano (1789-1865), fils du précédent, homme politique et écrivain espagnol ;
 Emilio Alcalá Galiano (1831-1914), fils du précédent, homme politique et diplomate espagnol ;
 Mateus Galiano da Costa (1984-), un footballeur angolais ;
 Oreste Galiano (1923-2001), prieur à Nice ;
 Vittorio Galiano, producteur italien de cinéma ;
 María Elena Galiano (1928–2000), arachnologiste argentine ;
 Manuel Galiano, président paraguayen de la Fédération du Paraguay de football de 1937 à 1938.

Toponyme 

 L'île Galiano, nommée en l'honneur de Dionisio Alcalá Galiano, île canadienne située dans le détroit de Géorgie, qui sépare l'île de Vancouver du continent.

Voir aussi 
 , patronyme italien
 John Galliano (né en 1960), grand couturier britannique
 Richard Galliano (né en 1950), accordéoniste franco-italien

Homonymie